Монкла — муниципалитет в Испании, провинция Барселона
 Монкла — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи